Die Fünfzehnte Bundesversammlung wählte am 18. März 2012 den deutschen Bundespräsidenten. Die Wahl wurde nach dem Rücktritt von Christian Wulff notwendig.


Zusammensetzung 
Die Bundesversammlung setzte sich aus 1240 Mitgliedern zusammen: aus den 620 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (MdB) sowie aus 620 Delegierten, die von den Landesparlamenten bestimmt worden waren.

Die Volksvertretungen der Länder wählten je folgende Anzahl von Mitgliedern der 15. Bundesversammlung:

Die Sitzverteilung nach Parteien sah wie folgt aus:

Liste der Mitglieder 

Die Mitglieder sind mit Bundestag für Bundestagsabgeordnete oder dem delegierenden Land gekennzeichnet.

Einzelnachweise 

15
Mitglieder Der 15 Bundesversammlung Deutschland
Mitglieder der 15 Bundesversammlung #Deutschland